O Grande Prêmio da Catalunha de 2007 foi a sétima etapa do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no fim de semana de 8 a 10 de junho nos 4.627 km do Circuit de Catalunya.

MotoGP

250 cc

125 cc

GPs de MotoGP de 2007
2007
Desporto na Espanha em 2007